Marino Marini (1924-1997) – włoski piosenkarz
 Marino Marini (1901-1980) – włoski rzeźbiarz
 Marino Marini (1804-1885) – włoski duchowny katolicki, nuncjusz apostolski w Argentynie, nuncjusz apostolski w Boliwii, nuncjusz apostolski w Chile, nuncjusz apostolski w Urugwaju, nuncjusz apostolski w Paragwaju, arcybiskup diecezji Orvieto